Les Espions, roman de Thea von Harbou ;
 Les Espions (Spione), film allemand de Fritz Lang sorti en 1928 ;
 Les Espions, film français d'Henri-Georges Clouzot sorti en 1957 ;
 Les Espions, série télévisée américaine diffusée de 1965 à 1968.

Voir aussi